A 2005–2006-os német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 43. alkalommal kerültek kiírásra. A címvédő a Bayern München volt.

Változások a előző idényhez képest

Kiesett csapatok 
A következő csapatok estek ki az előző idényben:
 VfL Bochum
 FC Hansa Rostock
 SC Freiburg

Feljutott csapatok 
A következő csapatok kerültek fel a Bundesliga 2-ből az előző idény végén:
 1. FC Köln (aranyérmes)
 MSV Duisburg (ezüstérmes)
 Eintracht Frankfurt (bronzérmes)

Csapatok 

<div id="megj">12005 decemberében a Westfalenstadiont - tulajdonosváltás okán - Signal Iduna Parkra keresztelték át.

Tabella 

<div id="megj">1Mivel a 2005–2006-os német kupagyőztes Bayern München kvalifikálta magát az UEFA-bajnokok ligájába, így a kupagyőztes jogán a döntős Eintracht Frankfurt indulhatott a 2006–2007-es UEFA-kupában.

Kereszttáblázat

Statisztikák

Góllövőlista 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2006. május 13.

Legtöbb gólpassz 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2006. május 13.

A bajnok csapat és az év játékosa

Lásd még 
 2005-ös Premiere Ligapokal
 2005–2006-os DFB-Pokal
 2005–2006-os Bundesliga 2

További információk 
 A 2005–2006-os szezon a DFB.de-n  
 A 2005–2006-os szezon a Kicker.de-n 
 A 2005–2006-os szezon a fussballdaten.de-n 
 A 2005–2006-os szezon a worldfootball.net-en

Források 

Nemet 1
Német labdarúgó-bajnokságok